WKA steht für:
 Wasserkraftanlage, wandelt die Energie von bewegtem Wasser in elektrische Energie, siehe Wasserkraftwerk
 Windkraftanlage, wandelt die Energie des Windes in elektrische Energie,
 World Kickboxing Association, einer der ältesten Fachverbände für Kickboxen
 Wanaka Airport (IATA-Code), Flughafen von Wanaka, Südinsel von Neuseeland
 Bahnhof Karow (Meckl) (DS100-Code)

wka steht für:
 Kw'adza (ISO-639-3-Code), ausgestorbene afroasiatische Sprache in Tansania

WKA